Miebach ist ein geographischer Name:
 Miebach (Engelskirchen), ein Ortsteil von Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Miebach (Kürten), ein Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Miebach (Dürschbach), linker Zufluss des Dürschbachs in Steeg, Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Miebach ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdi Miebach (* 1938), Diplomsportlehrer,  Mannschaftseuropameister, 7facher Deutscher Meister, Judo
 Klaus Miebach (* 1944), deutscher Bundesrichter und Rechtswissenschaftler
 Manuela Miebach (* 1950), deutsche Schauspielerin, Sängerin, Journalistin, Autorin und Musikkritikerin
 Michael Miebach (1828–1916), Bauunternehmer in Köln-Kalk
 Therese Neuer-Miebach (* 1949), deutsche Soziologin und Ethikexpertin
 Wiebke Miebach, Diplomsportlehrerin  4× Deutsche Meisterin Judo

Siehe auch:
 Obermiebach
 Untermiebach (Overath)